Ronald Allen (1930-1991), attore britannico
 Ronald Allen (1929-2001), calciatore inglese
 Ronald Allen (1965-), calciatore nevisiano
 Ronald Lee Allen (n. 1984), cestista statunitense